Artillery Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Artillery Hill (Alaska)
 Artillery Hill (Connecticut)
 Artillery Hill (Kalifornien)
 Artillery Hill (Kansas)